Суперкубок Фарерських островів з футболу 208 — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 березня 2008 року між чемпіоном Фарерських островів НСІ Рунавік і володарем кубка Фарерських островів ЕБ/Стреймур.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на faroesoccer.com 

2008
Фарерські острови